Mužská čtyřhra ATP Shenzhen Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo patnáct dvojic s volným losem pro první nasazenou dvojici. Obhájcem titulu byl pár Alexander Peya a Rajeev Ram, jehož členové nestartovali společně. Peya se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Rama se stal Lindstedt.

Vítězem se stal nejvýše nasazený japonsko-britský pár Ben McLachlan a Joe Salisbury, který ve finále za 1.48 hodin zdolal švédsko-americké turnajové čtyřky Roberta Lindstedta a Rajeeva Rama po zvládnutých tiebreacích obou setů 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. McLachlan vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ben McLachlan /  Joe Salisbury (vítězové)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (čtvrtfinále)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Rajeev Ram (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2018